Seance oder Séance steht für:
 Séance, spiritistische Sitzung
 Seance – Das Grauen, japanischer Horrorfilm von Kiyoshi Kurosawa (2001)
 Seance (2021), Mystery-Horrorfilm von Simon Barrett
 Séance on a Wet Afternoon, Originaltitel des Filmes An einem trüben Nachmittag von Bryan Forbes (1964)

Siehe auch:
 Vienna Blood – Die letzte Séance, Fernsehfilm der Krimireihe Vienna Blood (2019)
 Séances,  ein Jazzalbum von 2022